Павел Остапенко:
 Остапенко, Павел Антонович (1909—1944) — капитан РККА, Герой Советского Союза.
 Остапенко, Павел Яковлевич (1905—1939) — советский руководитель органов государственной безопасности и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел Таджикской ССР.